Logor Bugojčići bio je jedan od 331 zatvoreničkog logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, odnosno jedan od 238 logora pod upravom Muslimana-Bošnjaka na prostoru Središnje Bosne, a kroz koje je prošlo gotovo 10 tisuća Hrvata. Formiran u Bugojčićima, iznad Novog Travnika.

Izvori 

Zatvorenički logori pod bošnjačkom upravom u Bošnjačko-hrvatskom sukobu
Novi Travnik